Martina Müller to:
 Martina Müller (piłkarka) – niemiecka futbolistka 
 Martina Müller (tenisistka) – niemiecka tenisistka